Камаронес:

 Камаронес — коммуна в Чили.
 Камаронес — пересыхающая река на севере Чили.